Сепелуш:

 Сепелуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Сепелуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.